Wsie
 Pszczelnik – wieś w gminie Myślibórz

Części miast
 Pszczelnik – osiedle Stargardu
 Pszczelnik – osiedle Jaworzna

Inne
 pszczelnik (Dracocephalum) – rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych
 Park Pszczelnik – park w Siemianowicach Śląskich